Longitarsus brunneus  — вид  из подсемейства .

Распространение 
Распространён в Европе, на запад во Францию, на север в Шотландии и центральной части Финляндии, от Сибири на восток до Иркутска.

Экология 
Взрослые жуки и их личинки питаются листьями астровых (Asteraceae) и лютиковых (Ranunculaceae), а именно астры солончаковой (Aster tripolium) и представителей рода василистников (Thalictrum)..

Вариетет 
 Вариетет: Longitarsus brunneus var. picinus Weise, 1888
 Вариетет: Longitarsus brunneus var. laevicollis Weise, 1888
 Вариетет: Longitarsus brunneus var. robustus Weise, 1888

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1825 году